Марсик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Марсик, Арман (1877—1959) — бельгийский дирижёр и композитор.
 Марсик, Мартен Пьер (1847—1924) — бельгийский скрипач, композитор и музыкальный педагог.